Ethon (Csillagkapu) – a Csillagkapu című amerikai sci-fi sorozat kilencedik évadjának tizenötödik epizódja
 Ethon (mitológiai lény) – óriási sas, mely Prométheusz máját marcangolta